Ке́ндрик () — английская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Кендрик, Алекс (род. 1970) — американский актёр, режиссёр, сценарист, монтажёр, продюсер, композитор, оператор и писатель.
 Кендрик, Анна (род. 1985) — американская актриса театра и кино.
 Кендрик, Брайан (род. 1979) — американский реслер.
  (1917—2009) — американский экономист.
 Кендрик, Долорес (1927—2017) — американская поэтесса.
 Кендрик, Дороти (1906—1993) — американская пианистка и музыкальный педагог.
 Кендрик, Роберт (род. 1979) — американский теннисист.
 Кендрик, Томас (1895—1979) — британский археолог и искусствовед, кавалер ордена Бани.
 Кендрик, Элли (род. 1990) — английская актриса.
 Ламар, Кендрик (род. 1987) — американский рэпер из Калифорнии, член группы Black Hippy.